Cartigny puede referirse a:

Cartigny, comuna francesa del departamento de la Somme.
Cartigny, comuna suiza del cantón de Ginebra.